Ли Гармс (; 27 мая 1898 — 31 августа 1978) — американский кинооператор. Лауреат премии «Оскар» за лучшую операторскую работу в фильме «Шанхайский экспресс».

Биография 
Родился 27 мая 1898 года в городе Пеория, штат Иллинойс. За время своей карьеры он работал с такими режиссёрами, как Говард Хоукс, Макс Офюльс, Джозеф фон Штернберг, Альфред Хичкок, Кинг Видор, Николас Рей и Генри Хэтэуэй, с которыми он познакомился в юности, когда впервые приехал в Голливуд в эпоху немого кино. Гармс был женат на киноактрисе Рут Холл с 1933 до своей смерти в 1978 году, похоронен на кладбище в Глендейле, штат Калифорния.

Избранная фильмография 
  — Дома никого / Nobody Home (реж. Элмер Клифтон)
  — Частная жизнь Елены Троянской / The Private Life of Helen of Troy (реж. Александр Корда)
  — Зазывала / The Barker (реж. Джордж Фицморис)
  — Дизраэли / Disraeli (реж. Альфред Е. Грин)
  — Вупи! / Whoopee! (реж. Торнтон Фриланд)
  — Песня пламени / The Song of the Flame(реж. Алан Кросленд)
  — Марокко / Morocco (реж. Джозеф фон Штернберг)
  — Обесчещенная / Dishonored (реж. Джозеф фон Штернберг)
  — Американская трагедия / An American Tragedy (реж. Джозеф фон Штернберг)
  — Называй её дикой / Call Her Savage (реж. Джон Фрэнсис Диллон)
  — Нежная улыбка / Smilin 'Through (реж. Сидни Франклин)
  — Шанхайский экспресс / Shanghai Express (реж. Джозеф фон Штернберг)
  — Странный перерыв / Strange Interlude (реж. Роберт Леонард)
  — Лицо со шрамом / Scarface (реж. Говард Хоукс)
  — Преступление без страсти / Crime Without Passion (реж. Бен Хект, Чарльз Макартур)
  — Подлец / The Scoundrel (реж. Бен Хект, Чарльз Макартур)
  — Унесённые ветром / Gone With the Wind (реж. Виктор Флеминг)
  — Книга джунглей / Rudyard Kipling’s Jungle Book (реж. Золтан Корда)
  — Вечность и один день / Forever and a Day (в титрах не указан)
  — С тех пор как вы ушли / Since You Went Away (реж. Джон Кромвелл)
  — Гостья в доме / Guest in the House (реж. Джон Брам)
  — Дуэль под солнцем / Duel in the Sun (реж. Кинг Видор)
  — Тайная жизнь Уолтера Митти / The Secret Life of Walter Mitty (реж. Норман Маклауд)
  — Дело Парадайна / The Paradine Case (реж. Альфред Хичкок)
  — Аллея кошмаров / Nightmare Alley (реж. Эдмунд Гулдинг)
  — Пленница / Caught (реж. Макс Офюльс)
  — Детективная история / Detective Story (реж. Уильям Уайлер)
  — Город в плену / The Captive City (реж. Роберт Уайз)
  — Земля Фараонов / Land of the Pharaohs (реж. Говард Хоукс)
  — Часы отчаяния / The Desperate Hours (реж. Уильям Уайлер)
  — Леди в клетке / Lady in a Cage (реж. Уолтер Грауман)

Награды и номинации 
 Премия «Оскар» за лучшую операторскую работу
 Номинировался в 1932 году за фильм «Марокко»
 Лауреат 1933 года за фильм «Шанхайский экспресс»
 Номинировался в 1945 году совместно со Стэнли Кортесом за фильм «С тех пор как вы ушли»
 Номинировался в 1960 году за фильм «»

Примечания

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров

Лауреаты премии «Оскар» за лучшую операторскую работу
Президенты Американского общества кинооператоров